Iphigeneia (Oudgrieks: ) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij was de dochter van koningin Klytaimnestra en koning Agamemnon.

Haar vader Agamemnon wilde haar offeren in opdracht van Artemis, omdat hij de heilige hinde van Artemis had gedood, om een gunstige wind te verkrijgen om uit te varen vanaf Aulis voor de Trojaanse Oorlog. Zij werd op het laatste moment uit mededogen gered door Artemis, die haar inwisselde voor een hinde. Het voorgenomen offeren van haar dochter was voor Klytaimnestra de reden om Agamemnon te doden. Haar zoon Orestes op zijn beurt heeft deze dood weer gewroken door het doden van zijn eigen moeder en haar nieuwe man.

Volgens een andere lezing koos Iphigenia er zelf voor geofferd te worden. Ze wilde dit voor Hellas doen en bedacht dat ze als heldin in de geschiedenis zou worden beschreven. Artemis had bij de offerande echter medelijden met het meisje en legde een hinde in haar plaats.

Iphigenia werd door Artemis in een van haar heiligdommen in de Krim (Tauris) geplaatst als priesteres. Jaren later ontmoette zij haar broer Orestes daar en samen vluchtten ze van Tauris (de Krim) weer naar Mycene.

Theater 
Iphigenia is de hoofdpersoon in twee drama's van Euripides:
 Iphigeneia in Aulis
 Iphigeneia in Tauris

Stamboom 

Myceense sage
Personage in werk van Homerus
Priester in de Griekse mythologie